Lana steht für:
 Lana (Protist), Foraminiferengattung aus der Überfamilie der Komokiacea
 Lana (Einheit), russisches Gewichtsmaß
 Lana, Marktgemeinde in Südtirol
 Lana (Fluss) in Albanien
 Lana (Gemeinde Kals), Ortschaft von Kals am Großglockner, Osttirol
 Lana VS, Ortschaft in der Gemeinde Evolène, Kanton Wallis, Schweiz
 den deutschen Name der Gemeinde Lány u Rakovníka im Okres Kladno, Tschechien
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Lanne in der Region Okzitanien, Frankreich
 (6892) Lana, Asteroid des Hauptgürtels
 Lanna (Schrift) (ISO-15924-Code), Abugida des nordthailändischen Königreichs Lan Na für die Schreibung der gleichnamigen Sprache
 Lana (Vorname), einen weiblichen Vornamen aus dem Angelsächsischen

Lana ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Lana Terzi (1631–1687), katholischer Priester des Jesuitenordens
 Massimo Lana (* 1962), italienischer Ruderer
 Paul Dalla Lana (* 1966), kanadischer Unternehmer und Autorennfahrer 
 Pietro Lana (1888–1950), italienischer Fußballspieler

LANA steht für:
 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung der deutschen Umweltministerkonferenz

Siehe auch:
 Lanna

Abkürzung